Komunistyczna Partia Polski – partia działająca w okresie II RP
 Komunistyczna Partia Polski – organizacja działająca w okresie II wojny światowej
 Komunistyczna Partia Polski – partia polityczna PRL
 Komunistyczna Partia Polski – partia polityczna III RP